Lors de la Saison 1998-1999 de l'Étendard de Brest, le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs 

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B

Liens externes 
  Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest